Ez a szócikk tartalmazza a 2020-as Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Barbora Krejčíková–Rajeev Ram cseh-amerikai páros volt, de Rajeev Ram ebben az évben nem indult el ebben a versenyszámban. Barbora Krejčíková párja a horvát Nikola Mektić volt, akivel párban megvédte címét.

A tornagyőzelmet Barbora Krejčíková és Nikola Mektić szerezte meg, miután a döntőben 5–7, 6–4, [10–1] arányban legyőzték az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a brit Jamie Murray párosát.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
Sorsolási tábla

Vegyes